Il singolare del Kingfisher Airlines Tennis Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Dmitrij Tursunov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Richard Gasquet ha battuto in finale 6–3, 6–4, Olivier Rochus.

Teste di serie

  Richard Gasquet (campione)
  Lleyton Hewitt (quarti)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)
  Jarkko Nieminen (quarti)

 Fabrice Santoro (semifinali)
 Stefan Koubek (quarti)
 Julien Benneteau (primo turno)
 Olivier Rochus (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Kingfisher Airlines Tennis Open 2007
ATP Tour 2007